СВДС — аббревиатура:

 Синдром внезапной детской смерти
 СВДС — винтовка СВД с укороченным стволом и складным вбок прикладом